Sept-Îles Airport (franska: Aéroport de Sept-Îles) är en flygplats i Kanada. Den ligger i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Sept-Îles Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sept-Îles Airport är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Havet är nära Sept-Îles Airport söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sept-Îles Airport. Närmaste större samhälle är Sept-Îles,  km väster om Sept-Îles Airport. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Québec